Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2007 водинадцяте проводився під егідою ААФУ, тривав з 9 травня по 29 вересня 2007 року.

Перший етап

Група 1 

Команда КПФК «Поділля-Хмельницький» заявилася на сезон 2007/08 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  (КПФК «Поділля-Хмельницький») — 8.

Група 2 

Найкращий бомбардир:  («Металург» Малин) — 4.

Група 3 

Найкращий бомбардир:  («Єдність-2» Плиски) — 7.

Група 4 

Найкращий бомбардир:  («Бастіон» Чорноморськ) — 5.

Група 5 

Найкращий бомбардир:  (ФК «Велика Багачка») — 5.

Попередній фінальний етап

Група 1 
Лужани (27 серпня — 31 серпня 2007 року)

Найкращий бомбардир:  (ФК «O.L.KAR» Шаргород) — 3.

Група 2 
Плиски (31 серпня — 4 вересня 2007 року)

Найкращі бомбардири:  і  («Єдність-2» Плиски) — по 1.

Група 3 
Чорноморськ (2 вересня — 5 вересня 2007 року)

«Ходак» (Черкаси) відмовився від участі в турнірі.

Найкращі бомбардири:  («Бастіон» Чорноморськ),  («Іван» Одеса) — по 3.

Фінальний етап 
Чорноморськ (25 вересня — 29 вересня 2007 року)

Група А

Група Б

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Другу лігу поповнив переможець чемпіонату серед аматорів «Бастіон» (Чорноморськ).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008
 Кубок України з футболу 2007—2008
 Кубок України з футболу серед аматорів 2007

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Група 1 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Група 2 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Група 3 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Група 4 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Група 5 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Попередній фінальний етап. Група 1 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Попередній фінальний етап. Група 2 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Попередній фінальний етап. Група 3 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Фінальний етап. Група А — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Фінальний етап. Група Б — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2007. Фінал — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 2007 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

2007 у футболі
2007 в українському спорті